ЦСП Измайлово — женский футбольный клуб. Курируется Москомспортом и Московской федерацией футбола. Участник Чемпионата России с 2007 года.

 2007—2012 Городской футбольный клуб «ШВСМ Измайлово» (Москва)
 c 2012 Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта «Измайлово» (ЦСП «Измайлово»)

История 

Идея создания женского городского футбольного клуба получила воплощение в октябре 2006 г. на Коллегии Москомспорта, когда по инициативе Московской федерации футбола была принята большая программа развития столичного футбола, и в том числе и женского футбола.

20 ноября 2006 года приказом Москомспорта в Школе высшего спортивного мастерства по игровым видам спорта «Измайлово» было открыто отделение женского футбола.

Официальным днем рождения «ЖГФК ШВСМ Измайлово» можно считать 5 марта 2007 года, когда на учредительном собрании был утвержден Устав и Президентом Клуба единогласно избран Президент Московской федерации футбола Сергей Дмитриевич Сидоровский. Генеральным директором клуба назначен один из ведущих организаторов и специалистов по женскому футболу в Москве Сергей Лаврухин.

После первого круга Чемпионата России 2007 г. команда закрепилась на третьем месте. Однако, поздние сроки начала подготовительного периода, тяжелейшая травма лидера — Алёны Фоминой, а также отсутствие налаженных игровых связей и недостаточный уровень физической готовности, в конечном итоге, сказались на итогах выступления. В дебютном для себя Чемпионате команда завоевала 4 место.

Результаты выступлений

Известные игроки 
 Наталья Машина

Тренеры 
 Светлана Петько (2007)
 Евгений Николаев (2007)
 Светлана Петько (2008)
 Виктор Папаев (2008)
 Владимир Четвериков (2009)
 Алексей Корягин (2010)
 Сергей Лаврентьев (2011—2012)
 Светлана Петько (октябрь 2012—2013)
 Алексей Корягин (2014)

Женские футбольные клубы России
Измайлово
Футбольные клубы Москвы